Personen (achternaam)
 Antoni Martí (1963-), Andorrees architect en politicus
 Eduard Marti (1829-1896), Zwitsers politicus
 Fèlix Martí i Ambel (1938-), Catalaanse filosoof, hoogleraar en cultureel activist
 Jaume Mateu i Martí (1957-), Spaans dichter en schrijver
 Joan Carreras i Martí (1935-2018), Catalaans taalkundige, uitgever en encyclopedist
 Joan Martí i Alanis (1928-2009), Andorrees bisschop en co-vorst van Andorra
 Jolanda Marti (1984-), Nederlands model en televisiepresentatrice
 José Martí (1853-1895), Cubaans onafhankelijkheidsstrijder, dichter en schrijver
 José Luis Martí (1975-), Spaans voetballer
 Marc Martí (1966-), Spaans rallynavigator
 Marcel Martí (1925-2010), Spaanse schilder en beeldhouwer
 Paula Martí (1980-), Spaans golfster
 Peter Marti (1952-), Zwitsers voetballer
 René Marti (1939-2018), Zwitsers orthopedagoog
 Sophie Haemmerli-Marti (1868-1942), Zwitserse schrijfster en dichteres
 Vicent Martí Ferrer (1972-), Spaans componist, muziekpedagoog, dirigent en hoornist
Personen (voornaam)
 Martí de Riquer i Morera (1914-2013), Catalaans schrijver en filoloog
 Martí Gasull i Roig (1969-2012), Catalaans filosoof, klassieke filoloog, hoogleraar en alpinist
 Marti Jones, Amerikaanse country-, rock-, folk- en janglepopzangeres, gitariste en beeldend kunstenaar
 Martí Riverola (1991-), Spaans voetballer
 Marti ten Kate (1958-), Nederlands atleet
 Martí Ventolrà (1906-1977), Spaans voetballer
 Marti Webb (1944-), Engelse musicalzangeres
Plaatsen
 Martí, Cubaanse gemeente
 Sant Martí, district in Barcelona, Spanje
 Sant Martí d'Albars, Spaanse gemeente
 Sant Martí Sarroca, Spaanse gemeente
Overige
 Feriae Marti, Romeinse nieuwjaarsfeesten ter ere van Mars
 Front Farabundo Martí voor Nationale Bevrijding, El Salvadorese socialistische politieke partij en voormalige guerrillabeweging
 José Martí International Airport, Cubaanse luchthaven
 Martí monument, monument in Havana, Cuba
 Sant Martí (metrostation), metrostation in Barcelona, Spanje

Achternaam